Saint-Joseph (Manche)
 Saint-Joseph (Loire)
Saint-Joseph (Martinique)
Saint-Joseph (Réunion)
ook:
Saint-Joseph (wijn)
Saint-Joseph-de-Rivière, Isère
Saint-Joseph-des-Bancs, Ardèche

Zie ook
Saint Joseph (doorverwijspagina)